Taranenko je priimek več oseb:
 Leonid Arkadevič Taranenko, beloruski dvigovalec uteži
 Prokofij Mihailovič Taranenko, sovjetski general

Ruski priimki